Frenkhausen ist der Name dieser Ortschaften:

Frenkhausen (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
Frenkhausen (Meschede), Ortsteil von Meschede im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen